As Cantadeiras do Souza são um grupo de canto tradicional originário do lugarejo chamado Souza e Patrimônio no estado de Minas Gerais no Brasil, organizado em 1992 por Eliezer Teixeira e Marly Cantadeira Maria de Souza.

História 
O grupo das Cantadeiras do Souza é formado por Marly Maria de Sousa, Raimunda Gonçalves Carvalho, Dejanira Gonçalves Campelo, Marlene Gonçalves de Sousa, Ercy Vicente de Paula e, até 2007, pelo mestre  Juvercino, falecido nesse ano com 97 anos. A partir de 2001 as Cantadeiras do Souza começaram a atuar fora de Jequitibá, levando a vários estados do Brasil as suas Incelenças de Chuva, as Encomendações das Almas e os cantos para o Bendito da Santa Cruz, entre outras loas para saudar a fé cristã.

Gravações 
Em 2007 são gravados pelo conjunto A Barca e editam o disco Bendito, parte da coleção Turista Aprendiz, um precioso documento de registo das tradições ancestrais brasileiras.

Ligações Externas 
 Site do grupo A Barca

Bandas do Rio de Janeiro (estado)